Сливница () — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области. Население составляет 9590 человек (на 03.08.2007 г.).

Административный центр общины в городе Сливница. Кмет общины Сливница — Георги Сеферинов Георгиев по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Община Сливница расположена на юго-западе Болгарии, её площадь 187,4 км². Общину пересекает железнодорожная линия София — Белград и автотрасса  София — Драгоман — Димитровград (Сербия) — Белград.

Климат умеренно континентальный со среднегодовой температурой от 10 до 12 °C. Рельеф имеет равнинно-холмистый характер, средняя высота над уровнем моря — 716,6 м.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Алдомировци
 Бахалин
 Братушково
 Бырложница
 Гургулят
 Гылыбовци
 Драготинци
 Извор
 Пиштане
 Повалирыж
 Радуловци
 Ракита
 Сливница

Общины Софийской области